Дашт:
 Дашт — село в Армавирской области Армении;
 Дашт — река в Пакистане;
 Дашт — на­зва­ние засушливых, пус­тын­ных рав­нин, главным образом на Иран­ском наго­рье.